Péter Halász (pisac) (1922. – 2013.), mađarski pisac, novinar i dramaturg 
 Péter Halász (glumac) (1944. – 2006.), mađarski glumac, redatelj i pisac
 Péter Halász (dirigent) (* 1976.), mađarski dirigent